

Topografie 
Senden (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Senden (Coesfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Senden (Kampak), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
Senden (Mungkid), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
Senden (Ngawen), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
Senden (Peterongan), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
Senden (Selo), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java

Personen 
Ger Senden, een Nederlandse voetballer